Grahamsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grahamsville (Florida)
 Grahamsville (New York)
 Grahamsville (Vermont)